Senarska je ime več naselij:
 Zgornja Senarska
 Spodnja Senarska